Globoko (Brežice)
 Globoko (Laško)
 Globoko (Radovljica)
 Globoko ob Dravinji 
 Globoko pri Šmarju